Thetford – miasto w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Norfolk
 Thetford – civil parish w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Cambridgeshire
 Little Thetford – wieś w hrabstwie Cambridgeshire
 Thetford – osada w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Lincolnshire
 Thetford – stacja kolejowa w Thetford
 Thetford – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Thetford  (Thetford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Thetford  (Thetford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange